Ferizaj (gemeente), gemeente in Kosovo
 Ferizaj (regio), regio in Kosovo